Lützow est le nom de deux croiseurs lourds :
 Lützow, anciennement Deutschland, un croiseur lourd de la classe Deutschland ;
 Lützow, un croiseur lourd de la classe Admiral Hipper.
Homonymie de bateaux